Kopiec ist der Familienname folgender Personen:

 Jan Kopiec (* 1947), polnischer Geistlicher und römisch-katholischer Bischof von Gliwice
 Maksym Adam Kopiec (* 1971), polnischer Theologe

Kopiec steht außerdem für_

 Kopiec, die polnische Form eines künstlichen Hügels (siehe Mound)